Caradoc est un nom propre d'origine galloise qui peut désigner :

Prénom et patronyme
Caradoc est un prénom gallois.
 Caradoc de Llancarfan

Caradoc est aussi un patronyme. C'est en particulier le nom de plusieurs personnages, légendaires ou historiques, dont :
 Caradoc Freichfras

Variantes linguistiques 
 Caradoc est l'équivalent gallois du nom Caradec en Bretagne armoricaine. Aimable est un équivalent en français.

Personnalités anciennes ou légendaires portant ce patronyme 
 Caradoc, nom gallois de Caratacos, roi des Bretons en Bretagne insulaire, héros de la résistance bretonne à Rome.
 Caradog ap Brân (Caradog fils de Brân), fils de Bendigeidfran, dans les Mabinogi.
 Caradoc Freichfras, roi gallois, partie prenante de la légende arthurienne.
 Caradoc de Llancarfan, moine et écrivain gallois.

Personnalités modernes portant ce prénom 
 Caradoc Evans, écrivain gallois du .
 Caradog Prichard, poète de langue galloise. 
 Caradog Jones, alpiniste gallois.

Géologie 
 Caradocien